Les Thermotogae sont une classe de bactéries extrémophiles thermophiles à Gram négatif de l'embranchement des Thermotogota. Son nom provient de Thermotogales qui est l'ordre type de cette classe.

Description 
Les bactéries de la classe des Thermotogae sont de formées d'une cellule enveloppée dans une toge membranaire extérieure. Elles métabolisent les hydrates de carbone. Les différentes espèces ont des tolérances variables à l'oxygène et aux sels. Le genre type a été nommé par le microbiologiste Karl Stetter.

Historique 
En  Reysenbach  crée le phylum Thermotogae pour contenir les bactéries du genre Thermotoga mais la publication dans le Bergey's Manual of Systematic Bacteriology n'a pas été effectuée de manière valide selon le code de nomenclature bactérienne. Ce taxon a été republié en  avec une modification de son nom en Thermotogota pour se conformer aux règles de Nomenclature  de l'ICSP en maintenant l'autorité d'invention à Reysenbach mais avec la date de validation de 2021.

La classe Thermotogae est proposée sous ce nom en 2002 par A.L. Reysenbach dans la deuxième édition du Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Elle est validée la même année par une publication dans l'IJSEM.

Taxonomie

Étymologie 
L'étymologie de la classe Thermotogae est la suivante : Ther.mo.to’gae N.L. fem. n. Thermotoga, enre type de l'ordre type de cette classe; N.L. fem. pl. n. Thermotogae, la classe des Thermotoga.

Liste des ordres 
Selon la  :
 Kosmotogales Bhandari & Gupta 2014
 Mesoaciditogales Itoh  2016
 Petrotogales Bhandari & Gupta 2014
 Thermotogales Reysenbach 2002 – ordre type de cette classe

Références

Bibliographie

Liens externes 

Bacteria
Bactérie (nom scientifique)
Extrêmophile
 
Bactérie décrite en 2021
Bactérie décrite en 2001